BiH:
 Vihovići (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik
 Vihovići (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar
 Vihovići (jezero) jezero kod Mostara